Кубок чемпионов Содружества 2000 года — восьмой розыгрыш Кубка Содружества, который прошёл в Москве в манежах «Спартак», ЦСКА и спорткомплексе «Олимпийский» с 23 по 30 января 2000 года.

Победителем турнира стал футбольный клуб «Спартак». Лучшими бомбардирами турнира стали Егор Титов, Робсон (оба из «Спартака») и Владимир Колесниченко («Сконто»), забившие по 5 мячей. Лучшим игроком турнира стал Егор Титов.

Первая лига

Группа С 

* Туркменистан вышел в премьер-лигу 

 23 января
 Ниса - Россия — 2:2**
 Дустлик - Левадия — 1:4

 24 января
 Россия - Дустлик — 0:2**
 Левадия - Ниса — 1:4

 26 января
 Левадия - Россия — 1:2**
 Дустлик - Ниса — 3:1
** Вне зачёта

Группа D 

* Таджикистан вышел в премьер-лигу 

 23 января
 Динамо Тб - Цаг-Динамо-МВД — 5:2
 Варзоб - Иртыш-Бастау — 2:2

 24 января
 Динамо Тб - Варзоб — 3:5
 Иртыш-Бастау - Цаг-Динамо-МВД — 6:1

 26 января
 Цаг-Динамо-МВД - Варзоб — 0:1
 Иртыш-Бастау - Динамо Тб — 2:5

Премьер-лига

Группа А 

* Азербайджан перешёл в первую лигу 

 23 января
 Жальгирис - Зимбру — 1:2
 Спартак - Кяпаз — 6:1

 24 января
 Кяпаз - Жальгирис — 0:2
 Зимбру - Спартак — 1:3

 26 января
 Кяпаз - Зимбру — 0:3
 Спартак - Жальгирис — 2:0

Группа В 

* Армения перешла в первую лигу 

 23 января
 Динамо - БАТЭ — 0:0
 Ширак - Сконто — 1:3

 24 января
 БАТЭ - Сконто — 1:3
 Динамо - Ширак — 1:0

 26 января
 Ширак - БАТЭ — 1:5
 Сконто - Динамо — 5:0

Полуфинальная группа 

Учитывались результаты личных встреч в групповом турнире:

Зимбру — Спартак 1:3,
БАТЭ — Сконто 1:3,

 27 января
 Зимбру - Сконто- 2:0
 Спартак - БАТЭ — 5:1

 29 января
 БАТЭ - Зимбру- 0:4
 Сконто - Спартак — 2:1

Финал

Ссылки 
 Кубок чемпионов Содружества 2000

Кубок чемпионов Содружества
Январь 2000 года
Футбол в России в 2000 году
Международные спортивные соревнования в Москве
2000 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве